Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1993./94. je bilo treće izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je treći put zaredom bila  Dukat - Mladost iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Dukat - Mladost, Zagreb
 Jadran - Eurosplit, Split
 Primorje - Croatia Line, Rijeka
 Solaris, Šibenik
 Jug, Dubrovnik
 POŠK, Split
 Medveščak - Monting, Zagreb
 Mornar, Split
 Kvarner Expres, Opatija
 Galeb - Makarska rivijera, Makarska

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.

Poveznice 
 2. HVL 1994.

1993-94